Betragen ungenügend heißen die Filme
 Betragen ungenügend (1933), französisches Filmdrama
 Betragen ungenügend!, deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1972